Корибут (также Корыбут; ) литовско-польское княжеское родовое имя и название дворянского герба этого рода.

Известные носители имени:
 Корибут Ольгердович (ум. после 1404 года) удельный князь из династии Гедиминовичей, князь новгород-северский (до 1393 года), после — збаражский, брацлавский и винницкий.
 Михаил Михайлович Корибут Вишневецкий (ум. 1615) крупный литовско-русский князь-магнат, староста овруцкий (1603—1615).
 Михаил Корибут Вишневецкий (1640—1673) король польский и великий князь литовский с 1669 года.

Родовой герб:
 Корибут польский дворянский герб.

См. также 
Русско-литовские княжеские роды герба Корибут, претендовавшие на происхождение от Корибута Ольгердовича:
 Корибут-Вишневецкие
 Корибут-Воронецкие